Алексе́й Серге́евич Ко́лосов () — джазовый композитор и музыкант-исполнитель, историк и теоретик джазовой музыки, основатель группы «Аура», киноактёр. Гитарист, руководитель ансамбля, журналист, радиоведущий, организатор нескольких джазовых проектов.

Биография 
Алексей Сергеевич Колосов родился в Москве, в семье С. Н. Колосова и Л. И. Касаткиной. В 1980 году он окончил факультет журналистики Московского университета. В 1982 году окончил также Музыкально-педагогическое училище им. Гнесиных по классу гитары.

Творчество 
С 1983 года Алексей Колосов играл в разных московских группах. Как джазовый исполнитель он проявился, выступив на фестивале в ДК «Москворечье» (1985), а также в камерном ансамбле саксофониста Симона Ширмана (1986). Снимался в кино, преимущественно в небольших ролях в постановках своего отца.

Алексей Колосов осуществил ряд авторских проектов:
 1991 — организовал гитарное трио Алексей Колосов — Одд-Арне Якобсен (Норвегия) — Виктор Ерзунов;
 1992 — собрал группу «Аура», в которую вошли саксофонист Лев Лебедев, пианист Дмитрий Яковлев, басист Евгений Серков и барабанщик Евгений Косеко; у группы «АУРА» вышло 4 компакт-диска:
 1996 — «Русский блюз»
 1999 — «Арбат-буги»
 2001 — «Ночное шоссе»
 2006 — «Ночное шоссе — том 2»;
 2004 — возглавил просуществовавший около года проект «Big Sky» (с пианистом Борисом Прусаковым, саксофонистом Фабио Константино, барабанщиком  Андреем Раздобудовым);
 2005 — играл в дуэте с пианистом Владимиром Ивановым; этот проект длился около двух лет.

Также Алексей Колосов: … организовал несколько крупных акций, из которых самыми известными стали три российско-норвежских фестиваля (Москва 2004—2006) и фестиваль «Балтийский джаз» (2006—2008, Москва, Калининград, Санкт-Петербург), стал директором международного проекта «ДжаZZ Travel» (в частности, проводил «Сезоны русской культуры» в Польше). В 1991 году получил степень кандидата искусствоведения, защитив в Институте театрального искусства диссертацию «Театрализованные формы джазовой импровизации»..
Алексей Колосов публиковался в журналах «Советская эстрада и цирк» и в сборнике «Советский джаз. Проблемы. События. Мастера» (1977).

Алексеем Колосовым написана музыка к пяти кинофильмам:
 1995 — «Дневник профессора Готье» («Мосфильм»)
 1998 — «Судья в ловушке» («Мосфильм»)
 1999 — «Игра в джин» («Мосфильм»)
 2000 — «Последняя лента Креппа» («Мосфильм»)
 2000 — «Потерянные в раю» («Мосфильм», 2006).

На радио 
 В 1987 году Алексей Колосов начал выступать на радиостанции «Юность» в качестве ведущего с авторскими программами «Беседы о джазе».
 С 1991 года Алексей Колосов — ведущий на Радио России; он представляет на «Радио России» еженедельные джазовые программы «Когда не хватает джаза».

В кино 
  — Помни имя своё — немецкий солдат
  — Диалог — Алёша, сын Ершова, студент, музыкант  — Семеро солдатиков
  — Мать Мария — немецкий офицер
  — Дороги Анны Фирлинг — музыкант
  — Радости земные — Сева, муж Ады
  — Раскол — Пётр Красиков
  — Маска и душа — красногвардеец

Семья 
 Жена — Светлана Колосова
 Дочери: Людмила (1984), Анна (2001).

Примечания

Ссылки 
 Алексей Колосов: хватает ли джаза в России?
 Алексей Колосов автор музыки к пяти художественным фильмам
 Колосов Алексей Сергеевич на info-jazz.ru.

Джазмены России
Выпускники факультета журналистики МГУ
Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных